За́хидный — посёлки в Луганской области Украины:

 Захидный (Краснодонский городской совет)
 Захидный (Сватовский район)

См. также 
 Западный